Le tournoi de tennis de Los Angeles est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1979 se dispute à Inglewood du 12 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Navrátilová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Chris Evert.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Los Angeles
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1979
Los Angeles
Tennis aux États-Unis en 1979
Sport en Californie en 1979
Tennis en février 1979